Алекса́ндр Васи́льевич Вереща́гин:
 Верещагин, Александр Васильевич (1850—1909) — писатель, генерал-майор.
 Верещагин, Александр Васильевич (1855—1910) — генерал-лейтенант, начальник Тифлисского пехотного юнкерского училища.